Top hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 El quark top o ‘cima’ es un tipo de partícula elemental.
 Top (Unix), Comando de los sistemas Unix.

Música
 Top 20, conteo de videos musicales que se transmite por la cadena MTV Latinoamérica.
 The Top, álbum del grupo británico The Cure.
 Top manta, venta callejera ilegal de discos musicales y DVD.

Ficción
 Top Gun (película), película estadounidense de 1986.
 Tales of Pirates, un videojuego MMORPG.
 Tales of Phantasia, un videojuego para las consolas Super Nintendo, PlayStation, Game Boy Advance y PlayStation Portable.

Vestimenta
 Top, prenda de vestir unisex sin mangas ni tirantes que cubre el torso.
 Toples, hábito de llevar desnudos los pechos.

Personas
 T.O.P, Nombre artístico del rapero, compositor y actor sur coreano Choi Seung Hyun perteneciente a la banda Big Bang
 Joaquín Portillo, Top, actor español miembro del dúo Tip y Top.

Además
 Tribunal de Orden Público, tribunal de excepción vigente durante el franquismo para los considerados delitos de carácter político.
 Paʻanga, moneda de Tonga, cuyo código ISO 4217 es TOP.